{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | 17 февраля — 3 марта 1985
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 50 000
|-
| Высший брейк — 142 (Алекс Хиггинс)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1984 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1985 — Сильвиньо Франсиско|-
| Финалист — Кирк Стивенс
|-
|}British Open 1985 (также известен как Dulux British Open 1985 — по названию спонсора, Dulux Paints) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 17 февраля по 3 марта 1985 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал Сильвиньо Франсиско, обыгравший в финале Кирка Стивенса со счётом 12:9.

Впервые турнир прошёл под названием British Open; кроме того, в этом году он получил статус рейтингового соревнования.

 Высший брейк 

 142 — Алекс Хиггинс (1/8 финала). Приз за наивысший брейк составил 5 000 фунтов стерлингов.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 6 побед

 Дин Рейнолдс 6:3 Джеймс Гьяннарос  
 Мёрдо Маклауд 6:5 Томми Мерфи  
 Юджин Хьюз 6:4 Пол Уочхорн  
 Стив Лонгуорт 6:3 Клифф Уилсон  
 Уэйн Джонс 6:5 Джо Джонсон  
 Майк Халлетт П:отказ Берни Миккельсен  
 Клифф Торбурн 6:3 Джино Ригитано  
 Алекс Хиггинс 6:3 Роджер Бэйлс  
 Боб Шаперон 6:1 Билл Вербенюк  
 Сильвиньо Франсиско 6:4 Тони Кирни  
 Тони Мео 6:0 Робби Фолдвэри  
 Вилли Торн 6:3 Билл Оливер  
 Боб Харрис 6:3 Эдди Чарльтон  
 Джимми Уайт 6:5 Тони Джонс  
 Тони Ноулз 6:2 Дуг Френч  
 Нил Фудс 6:1 Джон Харгривз 

 Стив Ньюбери 6:3 Эдди Синклэр  
 Марк Уайлдмэн 6:1 Мэтт Гибсон  
 Джон Спенсер 6:0 Фрэнк Йоник  
 Вик Харрис 6:5 Дуг Маунтджой  
 Дин О'Кейн 6:4 Джон Кэмпбелл  
 Грэм Майлс 6:1 Рэй Эдмондс  
 Терри Гриффитс 6:0 Дэйв Чэлмерс  
 Рэй Риардон 6:5 Уоррен Кинг  
 Джон Пэррот 6:4 Джон Ри  
 Малкольм Брэдли 6:3 Дэвид Тейлор  
 Кирк Стивенс 6:3 Марсель Говро  
 Джон Вирго 6:2 Питер Франсиско  
 Дэнни Фаулер 6:4 Рекс Уильямс  
 Дэйв Мартин 6:0 Бернард Беннетт  
 Стив Дэвис 6:5 Тони Чеппел  
 Деннис Тейлор 6:2

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1985 год в снукере